BCV steht für:
 Banco Central de Venezuela, Zentralbank Venezuelas
 Banque Cantonale Vaudoise, Kantonalbank des schweizerischen Kantons Waadt
 IATA-Code des Hector Silva Airstrip in Belmopan, Belize

Abkürzung